Molino de viento o molinos de viento puede referirse a:

Arquitectura
 Molino de viento, construcción con aspas en la parte superior para moler granos u otro material;
 por asociación con el término anterior, sinónimo de aerogenerador;
 por asociación, sinónimo de bomba de agua eólica.

Música
 Molinos de viento (1910), zarzuela de Pablo Luna;
 Molinos de viento (2002), sencillo del grupo español Mägo de Oz.